Mastodonsauridae — вимерла родина темноспондилів. Одні з найуспішніших темноспондилів тріасу. Відомі з обох Америк, Євразії, Африки, Антарктики й Австралії. Можливо, поруч із брахіопоїдами, єдина група темноспондилів, що дожила до ретського віку (не рахуючи сумнівних появ плагіозавроїдів і метопозавроїдів). Подібно до більшості стереоспондилів, прісноводні хижаки. Значну частину їхньої дієти могла складати риба, на що вказує вміст копролітів. Втім, могли не гребувати й іншими темноспондилами чи навіть сухопутними тваринами, які підійшли надто близько до води. Можливо, були не спроможні до виживання на суходолі, оскільки відомо зібрання кісток різних особин, що їх інтерпретовано як вказівки на масову смертність за посушливих часів.

Опис 

Мастодонзавриди мали сплощені тіла, короткі кінцівки, що, ймовірно, були не дуже ефективними при пересуванні на суходолі, сплощені з боків, пристосовані до плавання хвости й непропорційно великі черепи. Щелепи були видовжені, дещо нагадували крокодилячі, й вміщували численні, зуби, чия морфологія в мастодонзавра (Labyrinthodon) дала назву групі Labyrinthodontia, наразі визнаній парафілетичною.

Розмір 
Розміри представників родини варіювались доволі широко. Деякі, на зразок Promastodonsaurus, не досягали й метра завдовжки. Часто траплялись тварини близько двох метрів (Paracyclotosaurus, Parotosuchus). Порівняно рідкісними були мастодонзавриди довші за п‘ять метрів; при таких розмірах, вони були одними з найбільших відомих амфібій. До таких гігантів належав, зокрема, середньотріасовий таксон Mastodonsaurus.

Систематика 

Положення серед стереоспондилів на основі праць Yates & Warren (2000) та Damiani (2001).

Примітки 

Викопні земноводні
Капітозаври